Dua steht für:

 Dua (Ghana), Ortschaft im Bongo District in Ghana

Dua ist der Name folgender Herrscher des Königreichs Ashanti:
 Kwaku Dua I. Panyin (um 1797–1867), Herrscher von 1834 bis 1867
 Kwaku Dua II. Kumaa († 1884), Herrscher von 1884 bis 1884
 Kwaku Dua III. (um 1872–1931), Herrscher von 1888 bis 1931, siehe Prempeh I.
 Barima Kwaku Dua (* 1950), Herrscher seit 1999, siehe Osei Tutu II.

Dua ist der Familienname folgender Personen:
 Abu Dua, ghanaischer Leichtathlet
 Eugène Dua, belgischer Turner
 Vera Dua (* 1952), belgische Politikerin

DUA steht für:
 Directory User Agent, eine Software, die den Zugang von Verzeichnisdiensten in Bezug auf den Directory-Benutzer regelt
 Flughafen Eaker Field in Durant, Oklahoma (IATA-Code)

dua steht für:
 Duala (Sprache) (ISO-639-3-Code), Verkehrssprache im Kamerun

Siehe auch:
 Duʿāʾ
 Duah

Abkürzung